Homophonie bzw. Homofonie (griech. „Gleichklang“) steht für:

 Homophonie (Musik), eine musikalische Satztechnik
 Gleichklang verschiedener Wörter, siehe Homophon
 Homophonie in der Kryptologie, siehe Homophone Verschlüsselung

Siehe auch: